Ce tableau dresse la liste des présidents de la république de Maurice depuis l'instauration de la république en 1992.

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Politique à Maurice
 Gouverneur général de Maurice
 Premier ministre de Maurice

Maurice